Starr steht für:
 Starr (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (4150) Starr, Asteroid des Hauptgürtels
 Lucky Starr, Figur von Isaac Asimov
 Starr (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke
 als Abkürzung STARR für self-transcribing and replicating RNA, eine Variante von self-amplifying mRNA

STARR steht für:
 Staplerunterstützte Trans-Anale Rektum-Resektion, spezielle geräteunterstützte Operationsmethode zur Beseitigung eines Mastdarm-Prolaps

Starr ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Starr (Florida), Ort im Suwannee County, Florida
 Starr (Ohio), Gemeindefreies Gebiet im Hocking County, Ohio
 Starr (Maryland), Ort im Queen Anne's County, Maryland
 Starr (Pennsylvania), Ort im Anderson County, Pennsylvania
 Starr (South Carolina), Ort im Anderson County,
 Starr (Utah), Ort im Juab County, Utah
 Starr (Washington), Ort im Okanogan County, Washington
 Starr Colonia (Texas)
 Starr County, Verwaltungseinheit
 Starr Farm Beach (Vermont)
 Starr King (New Hampshire)

geografische Objekte
 Starr-Halbinsel, Halbinsel der Thurston-Insel, Antarktis
 Starr-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Starr Lake, See auf der Ross-Insel, Antarktis

starr als Adjektiv steht für:
 Starrer Körper
 Starrachse

Siehe auch:

 Star

Abkürzung